Ma che musica maestro – singolo di Raffaella Carrà del 1970.
Ma che musica maestro – film di Mariano Laurenti del 1971.